Frontul Democrat Român poate însemna:
Frontul Democratic Român (1989) - comitet revoluționar constituit în 20 decembrie 1989 la Timișoara, cu scopul de a conduce Revoluția română din 1989 începută în acest oraș.
Frontul Democrat Român - partid politic înființat la Timișoara în 1990 de o parte din membrii Frontului Democratic Român (1989).

Dezambiguizare